Dyrøya steht für:

 Dyrøya (Bømlo), eine Insel in der Kommune Bømlo in Vestland, Norwegen
 Dyrøya (Eigersund), eine Insel in der Kommune Eigersund in Rogaland, Norwegen
 Dyrøya (Lurøy), eine Insel in der Kommune Lurøy in Nordland, Norwegen
 Dyrøya (Masfjorden), eine Insel in der Kommune Masfjorden in Vestland, Norwegen
 Dyrøya (Øksnes), eine Insel in der Kommune Øksnes in Nordland, Norwegen
 Dyrøya (Radøy), eine Insel in der Kommune Radøy in Vestland, Norwegen 
 Dyrøya (Skodje), eine Insel in der Kommune Skodje in Møre og Romsdal, Norwegen
 Dyrøya (Smøla), eine Insel in der Kommune Smøla in Møre og Romsdal, Norwegen
 Dyrøya (Troms og Finnmark), eine Insel in der Kommune Dyrøy in Troms og Finnmark, Norwegen

Siehe auch:
 Norddyrøya, eine Insel in der Kommune Frøya in Trøndelag, Norwegen
 Sørdyrøya, eine Insel in der Kommune Frøya in Trøndelag, Norwegen